Глинищи — название населённых пунктов.

Россия 
 Глинищи — деревня в Вязниковском районе Владимирской области.
 Глинищи — деревня в Жуковском районе Калужской области.
 Глинищи — село в Одоевском районе Тульской области.
 Глинищи — устаревшее название, сейчас деревня Коровино в Алексинском районе Тульской области.
 Глинищи — сейчас посёлок Глинище в Алексинском районе Тульской области.

См. также 
 Глинище